A 2004–2005-ös Szerbia és Montenegró-i labdarúgó-bajnokság a Szerbia és Montenegró-i labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának tizenharmadik alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. 

A pontvadászat 16 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot a Partizan Beograd csapata nyerte.

A bajnokság végeredménye

¹A Radnički Beograd pénzügyi problémák miatt visszalépett, ezért a Borac Čačak bentmaradt.

²A Hajduk Beograd pénzügyi problémák miatt a harmadosztályban folytatta
 A Partizan Beograd a 2004-05-ös szezon bajnoka.
 A Sutjeska Nikšić a montenegrói bajnokságban (Prva crnogorska fudbalska liga) folytatta. 
 A Čukarički kiesett a szerb másodosztályba (Prva liga Szrbije).

Külső hivatkozások
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 

Szerbia és Montenegró 1

Szerb labdarúgó-bajnokságok
Montenegrói labdarúgó-bajnokságok